Swahili (taal), een Afrikaanse taal die vooral in Oost-Afrika gesproken wordt
 Swahili (volk), het Oost-Afrikaanse volk dat deze taal spreekt